Juanito o Juan Díaz Sánchez (Santa Cruz de Tenerife, 1948 - Santa Cruz de Tenerife, 2013), futbolista espanyol
 Juanito o Juan Gómez González (Fuengirola, 1954 - Mèrida, 1992), futbolista espanyol
 Juanito o Juan Francisco Rodríguez Herrera (Santa Cruz de Tenerife, 1965), futbolista espanyol
 Juanito o Juan Luis Amigo Ferreiro (Sigüeiro, 1969), futbolista espanyol
 Juanito o Juan Antonio Fernández Pazos (Ferrol, 1970), futbolista espanyol
 Juanito o Juan Gutiérrez Moreno (Cadis, 1976), futbolista espanyol
 Juanito o Juan Jesús Gutiérrez Robles (Màlaga, 1980), futbolista espanyol
 Juanito, mascota de la Copa del Món de Futbol de 1970 de Mèxic